Bora (vento) — vento catabático do mar Adriático e Europa Oriental
 Boras (indígenas) — povo da América do Sul
 Língua bora — língua dos boras
 Yoon Bo-ra — cantora coreana, comumente chamada Bora
 Volkswagen Bora — modelo de automóvel

Ver também
Bora Bora — ilha do Pacífico
Borá — município brasileiro